Don Taylor (ator) — ator e diretor de cinema norte-americano (1920-1998)
 Don Taylor (jogador de críquete) — jogador de críquete neozelandês (1923-1980)

Desambiguações de antropônimos